Mid-Ohio Sports Car Challenge 2010 — шестой этап сезона 2010 ALMS.

Соревнование прошло 6—7 августа на трассе Mid-Ohio Sports Car Course в американском городе Лексингтон, штат Огайо.

Общая информация 
В соревновании не принял участие победитель предыдущей гонки — команда CytoSport. На одной из тренировок Грэг Пикет вылетел с трассы и серьёзно разбил машину. Porsche RS Spyder был признан не подлежащим восстановлению и команда приняла решение пропустить этап.

LMP 

В отсутствие CytoSport основную борьбу за победу вели три экипажа — № 37 Intersport Racing; № 1 Highcroft Racing и № 16 Dyson Racing. Стартовавший с поула экипаж лорда Драйсона отметился несколькими вылетами и после столкновения с круговым сошёл.

На первом круге в лидеры вырвалась Lola-AER под управлением Клинта Филда. До смены пилотов команда держалась в лидерах, но позже заметно снизила темп и сначала потеряла лидерство, а затем и вовсе сошла из-за проблем с двигателем. После самоустранения Intersport Racing в лидеры вышли экипажи № 1 и № 16. За исключением короткого отрезка после первого пит-стопа дуэт Смит/Дайсон постоянно держался впереди. Пажно на последних кругах пытался выйти в лидеры (за ним, в итоге, даже остался быстрейший круг гонки), но безуспешно и в итоге проиграл победителю гонки всего 0,5 секунды.

Победа Dyson Racing означала также, что первую победу в абсолюте в рамках серии одерживает турбодизельный двигатель Mazda. Впервые за очень долгое время победитель гонки использовал не резину Michelin.

Со смягчением регламента серии к двигателям болидов класса LMPC те всё чаще оказываются рядом с вершиной финишного протокола. На этот раз сильнейший из них — болид команды Level 5 Motorsports финишировал третьим отстав всего на 4 круга. Примечательно, что экипаж смог необычайно бережно использовать резину — преодолев всю гонку на одном комплекте.

GT 

Стартовавшие с первого ряда экипажи Risi Competizione со старта ушли в отрыв. Их небольшое преимущество было ликвидировано после первого выезда автомобиля безопасности. После небольшого замешательства на смене пилотов экипаж Бруни / Мело и вовсе вынужден был пропустить почти всех своих прямых конкурентов. Впрочем, бразилец вскоре прорвался вперёд и настиг лидировавший Chevrolet Оливера Гевина. Победитель в их дуэли был выявлен во время серии пит-стопов под жёлтыми флагами в конце гонки — механики итальянской команды сработали быстрее и Жайме возглавил пелотон удержав в итоге лидерство до конца. Гевин довольствовался вторым местом, проиграв 0,4 секунды.

Победители предыдущей гонки из Flying Lizard Motorsports финишировали четвёртыми, пропустив вперёд ещё и один из экипажей Rahal Letterman Racing. Второй Ferrari Risi сошёл, преодолев всего 100 кругов дистанции.

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IMSARacing.net

Моторные виды спорта
Мид-Огайо
Август 2010 года
ALMS